Ровное () — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 127 человек. Почтовый индекс — 26010. Телефонный код — 05256. Код КОАТУУ — 3523855402.

Местный совет 
26010, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, пгт Капитановка, ул. Смелянская,50, тел. 4-26-07, 4-27-95

Ссылки 
 Ровное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новомиргородского района